Антониу Кавильяс Роша (, род. 13 июня 1944, Риу-Гранди) — бразильский шахматист, международный мастер (1979).

Чемпион Бразилии 1964 и 1969 гг. Серебряный призер чемпионата Бразилии 1963 г.

В составе сборной Бразилии участник трех шахматных олимпиад (1968, 1970 и 1984 гг.).

Участник ряда крупных международных турниров.

В 1963, 1966 и 1969 гг. представлял Бразилию в зональных турнирах.

Достоверные сведения о жизни шахматиста после 1995 г. отсутствуют.

Спортивные результаты

Примечания

Ссылки 

 Партии А. Роши в базе Chessgames
 Личная карточка А. Роши на сайте 365Chess

Шахматисты Бразилии
Шахматисты XX века
Участники шахматных олимпиад
Родившиеся в Риу-Гранди